А́рктика может означать:
 Арктика — физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу.
 Арктика — древний континент, существовавший в неоархейскую эру.

 Арктика (тип атомных ледоколов) — класс российских атомных ледоколов.
 Арктика (атомный ледокол):
 Арктика — советский и российский атомный ледокол одноименного класса (проект 10520, 1972 год)
 Арктика — российский атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220, 2016 год)
 Арктика (вездеход) — вездеход на шинах сверхнизкого давления
 Арктика 3Д — снего-болотоходный и плавающий вездеход на воздушной подушке
 Арктика-М — российский ИСЗ
 (1031) Арктика — астероид

 Арктика (гостиница, Москва) — гостиница в Москве
 Арктика (гостиница, Мурманск) — гостиница в Мурманске
 Арктика (дворец спорта, Норильск) — дворец спорта в Норильске

 Арктика-2007 — российская научно-исследовательская экспедиция к Северному полюсу 2007 года.
 НИЦ «Арктика» — Научно-исследовательский центр «Арктика» ДВО РАН
 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (и клуб «Арктика» в его здании)
 Арктика (предприятие) в Северодвинске
 Арктика — бывший военный аэродром в Мурманской области, в Росте (Мурманск)
 Арктика — бывший военный аэродром в Мурманской области, в Молочном (близ Колы)

 Арктика — международный фестиваль неигрового кино
 «Арктика» — поезд Москва — Мурманск
 «Арктика» — советская/российская марка сигарет производства Невотабак

См. также 
 Арктик

Примечания